Вусик Олекса Сергійович (12 грудня 1937, с. Говтва Козельщинського району Полтавської області — 4 березня 2017[1].) — український письменник, прозаїк, гуморист, лексикограф. Член НСПУ.
 Вусик Ганна (1892—1995) — меценат НТШ Америки.